Halcombe bezeichnet
 Ron Halcombe (1906–1993), australischer Cricketspieler
 Halcombe (Neuseeland), Ort in Neuseeland